Álmos est un prénom hongrois masculin.

Étymologie 
Ce prénom ancien viendrait du vieux turc, mais on peut également le rapprocher du hongrois álmos, lui-même dérivé de álom (« rêve »). La légende veut qu'Emese, mère du prince Álmos, alors enceinte, aurait rêvé qu'un turul vienne la féconder, d'où l'étymologie se rapportant au rêve.

Équivalents

Personnalités portant ce prénom 
 Álmos est le premier grand-prince magyar, père d'Árpád
 Álmos (vers 1070-1127 ou 1129) prince de Hongrie et duc de Croatie.

Notes et références 

Prénom hongrois
Prénom masculin